Pepparfrukt kan betyda:
Pepparfrukt – frukten av växten Peppar (vanlig)
Chilifrukt – ett generellt samlingsnamn på frukter från arter och sorter inom släktet spanskpeppar